ССП се може односити на:
 Странка слободе и правде, опозициона политичка странка у Републици Србији
 Споразум о стабилизацији и придруживању, споразум којим се регулишу права и обавезе земље која је отпочела процес придруживања Европској унији.

Скраћенице